Dörtdivan (district), een district van de Turkse provincie Bolu
Dörtdivan (stad), de hoofdplaats van het district